Alexander Abrosimov – matematico e docente russo
 Aleksandr Abrosimov – pallavolista russo
 Kirill Abrosimov – nuotatore russo
 Svetlana Abrosimova – ex cestista russa